Romery ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Romery (Aisne)
 Romery (Marne)